Флаг Куликовского сельского поселения — упрощённое наименование флага нескольких сельских поселений России:

 Флаг Куликовского сельского поселения — флаг муниципального образования Куликовское сельское поселение Ленинградского района Краснодарского края.
 Флаг сельского поселения Куликовское — флаг сельского поселения Куликовское Дмитровского муниципального района Московской области.